Panic pied-de-coq est un nom vernaculaire ou vulgaire ambigu désignant trois espèces de graminées différentes, du genre Echinochloa :

 Echinochloa colonum (Linnaeus) Link
 Echinochloa crus-galli (Linnaeus) Palisot de Beauvois
 Echinochloa crus-pavonis (Kunth) Schultes

Notes et références 

Flore (nom vernaculaire)